Tritton ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Stanley Tritton (1881–1973), britischer Historiker und Islamwissenschaftler
 Lydia Ellen Tritton (1899–1946), australische Journalistin
 William Tritton (1875–1946), britischer Ingenieur

Siehe auch:
 Triton